Lortet est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Lortet, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Patronyme 

 Clémence Lortet (1772-1835), naturaliste et botaniste lyonnaise
 Leberecht Lortet (1828-1901), peintre lyonnais.
 Louis Charles Émile Lortet (1836-1909), médecin, naturaliste, égyptologue et alpiniste.
 Marie Rose Lortet (née en 1945), artiste française
 Pierre Lortet (1792-1868), homme politique français.

Homonymie de patronyme